Frid kan syfta på
 Frid (efternamn)
 Frid (fornsvenskt ord)